Порадник:

 Той, хто дає поради, радить.
 рідко. Те саме, що радник.
 Посібник з якої-небудь справи, галузі знань і т. ін.

Книги 
 «Географічний порадник» — книга Птолемея, в якій є античні відомості про Україну
 «Дириґентський порадник» — книга видана Українським Видавничим Інститутом, співавтор Лисько Зіновій
 «Лікарський Порадник» — книга Сильвестра Дрималика
 «Порадник з граматики» (1850) — книга чеського писменника Йосифа Бачкори

Періодичні видання 
 Порадник (газета) — бахмацька районна незалежна щотижнева газета
 «Жіночий порадник» — українське щомісячне видання

Інше 
 Бобрусь-Порадник Людмила Костянтинівна — українська гандболістка, дворазова олімпійська чемпіонка

 Дивний Порадник — одне з імен Месії надане у книзі пророка Ісаї

 Ментор — у давньогрецькій міфології — приятель Одіссея, був опікуном його дому, коли герой брав участь у Троянській війні. Ім'я Ментора почали використовувати як синонім слів «учитель», «порадник», «наставник», «консультант»

Див. також 
 Радник